Beaumesnil – Comune francese nel dipartimento di Calvados
 Beaumesnil – Comune francese nel dipartimento di Eure